Prusice, comune urbano-rurale della Polonia nel distretto di Trzebnica
Prusice, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Praha-východ